Ernst Göransson kan syfta på:

Ernst Göransson (1865–1955), svensk psykiater
Ernst Göransson (1887–1959), svensk lantbrukare och riksdagsman